

Вуд-Лейк — місто, штат Міннесота
 Вуд-Лейк — селище, штат Небраска